Los Alamos Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Los Alamos Creek (Rio Chama), Fluss in New Mexico
 Los Alamos Creek (Tehachapi Afterbay), Fluss in Kalifornien